Wenn wir zusammen sind ist der Titel von:

 Wenn wir zusammen sind (Roman), Roman von Marc Levy aus dem Jahr 2006 
 Wenn wir zusammen sind (Film), französischer Spielfilm von Lorraine Lévy aus dem Jahr 2008